Rote Kaserne ist der Name folgender Gebäude:

 Rote Kaserne (Aachen) in Aachen
 Rote Kaserne (Memmingen) in Memmingen
 Rote Kaserne (Potsdam) in Potsdam
 Rote Kaserne Frankfurt (Oder), siehe Wohnpark West
 Rote Artilleriekaserne, Eisenbahnkaserne (Koblenz)